Доброде́тельная шлю́ха:
 «» (, 1604) — пьеса Томаса Деккера.
 «Добродетельная шлюха» (, 1946) — пьеса Жан-Поля Сартра, а также её экранизации:
 «Добродетельная шлюха» (1952) — французский кинофильм c Иваном Дессни;
 «» (1974) — французский телефильм.

См. также